

Pessoas 
 José Augusto de Almeida, futebolista português
 José Augusto (cantor), brasileiro
 José Augusto Bezerra de Medeiros, político brasileiro
 José Augusto Costa, cantor brasileiro

Jose Augusto